Wicehrabiowie Long 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1921–1924: Walter Hume Long, 1. wicehrabia Long
 1924–1944: Walter Francis David Long, 2. wicehrabia Long
 1944–1967: Richard Eric Onslow Long, 3. wicehrabia Long
 od 1967: Richard Gerald Long, 4. wicehrabia Long

Najstarszy syn 4. wicehrabiego Long: James Richard Long

Long